Finalen av A-League 2006/2007 var den andra finalen av A-League och spelades den 18 februari 2007, där Melbourne Victory gästades av Adelaide United.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = Melbourne V Adelaide.svg
|datum               = 18 februari 2007
|tid                 = 
|lag1                = Melbourne Victory
|lag2                = Adelaide United
|resultat            = 6 – 0
|halvtid             = 3 – 0
|mål1                = Archie Thompson Kristian Sarkies 
|mål2                = 
|arena               = Telstra Dome
|spelplats           = Melbourne, Victoria
|publik              = 55436
|domare              =Mark Shield

|assisterande domare =Ben WilsonNathan Gibson
|fjärdedomare        =Matthew Breeze
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2007